Тра́вин — русская фамилия; имеет женскую форму Травина.

Известные носители 
 Травины — московский боярский род. Наиболее известный представитель: Салтык-Травин, Иван Иванович (XV век).
 Травин, Александр Константинович (1937—1989) — советский баскетболист, сын К. И. Травина.
 Травин, Алексей Иванович (1801—1867) — российский художник, иконописец, скульптор 
 Травин, Андрей Владимирович (род. 1979) — казахстанский футболист.
 Травин, Виктор Николаевич (род. 1961) — российский журналист, президент Коллегии правовой защиты автовладельцев.
 Травин, Владимир Валентинович (род. 1960) — российский предприниматель, председатель совета директоров ОАО «Атомэнергопром».
 Травин, Глеб Леонтьевич (1902—1979) — советский путешественник, велогонщик.
 
 Травин, Константин Иванович (1905—1988) — советский баскетболист и тренер.
 Травин, Леонтий Автономович (1732—1818) — историограф Псковской губернии, писатель. 
 Травин, Николай Дмитриевич (1888 — 1950-е) — российский художник 
 Травин, Пётр Александрович (1877—1942) — русский поэт, критик и журналист

Персонаж песен 
Травин в малорусских разбойничьих песнях — похититель коней («коневой тать»); паны его ловят и отдают в солдаты. Песни о Травине, по-видимому, возникли первоначально среди великороссов, и самый герой их стоит близко к Травнику в «Сборнике» Кирши Данилова.

Примечания